DLA est un sigle qui peut signifier :
 , une application de Microsoft Windows qui permet d'utiliser les périphériques de stockage à disques optiques de la même manière que les disquettes ;
 dispositif local d'accompagnement, en droit français.

DLA est un code qui peut signifier :
 Air Dolomiti, en Italie, selon le code OACI des compagnies aériennes ; 
 Aéroport international de Douala, au Cameroun, selon le code AITA des aéroports.

Code